Ministerie van Werkgelegenheid (Denemarken) - ministerie van Denemarken
 Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken - ministerie van Suriname
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - ministerie van Nederland

Zie ook 
 Ministerie van Arbeid (doorverwijspagina)